Toponímia:
 Henderson (Carolina del Nord)
 Henderson (Illinois)
 Henderson (Comtat de Macoupin), població de l'estat d'Illinois (EUA)
 Henderson (Iowa)
 Henderson (Kentucky)
 Henderson (Louisiana)
 Henderson (Maryland)
 Henderson (Minnesota)
 Henderson (Nebraska)
 Henderson (Nevada)
 Henderson (Tennessee)
 Henderson (Virgínia de l'Oest)
 Illa Henderson, atol de corall deshabitat al sud de l'oceà Pacífic
 North Henderson, població dels Estats Units a l'estat d'Illinois
 South Henderson, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord
 Biografies:
 Arthur Henderson (Glasgow, 1863 - Londres, 1935), polític i sindicalista escocès
 Doug Henderson, il·lustrador i artista especialitzat en la representació de fòssils animals i entorns
 Fletcher Henderson (Cuthbert, Geòrgia, 1897 - Nova York, 1952), pianista de jazz estatunidenc
 Greg Henderson (Dunedin, 1976), ciclista neozelandès
 Josh Henderson (Dallas, Texas, 1981), actor i cantant estatunidenc
 Virginia Henderson (Kansas, 1897 - 1996), infermera 
 Miscel·lània: Equació de Henderson-Hasselbalch, fórmula química que relaciona el pH amb el pKa